Кручёных — фамилия. Известные носители:
 Кручёных, Алексей Елисеевич (1886—1968) — русский поэт-футурист, художник, теоретик стиха, критик, журналист.
 Кручёных, Аркадий Васильевич (1906—1989) — контр-адмирал.
 Кручёных, Севастьян Петрович (1909—1975) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.